Tereny uprawne, pola, uprawy – teren przeznaczony do uprawiania różnych gatunków roślin jadalnych.

Zobacz też 
 chwast,
 pole,
 antropofit.

Rolnictwo